Jaume Capdevila i Colomer (Amposta, 1852 - Barcelona, 1911), actor còmic i dramaturg
 Jaume Capdevila i Guerra (Tarragona, s. XIX - ?), actor, fl 1910-1930
 Jaume Capdevila i Herrero Kap (Berga, 1974), dibuixant d'humor
 Jaume Capdevila Damunt (Reus 1905 - Barcelona 1961), escriptor
 Jaume Capdevila i Naudeillo (Barcelona 1941), jugador d'hoquei patins